

Miejscowości i ich części w Polsce

Białoruś 
 Józefowo – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Radziuki.
 Józefowo – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim, w sielsowiecie Wołożyn
 Józefowo – agromiasteczko w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim, w sielsowiecie Juzufowa.
 Józefowo – dawna osada młyńska w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Dołhinów.
 Józefowo – dawny folwark. Tereny, na których był położony leżą obecnie w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Ilia.
 Józefowo – dawna kolonia i folwark w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Koroby.
 Józefowo – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Sitce.
 Józefowo – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Plisa.
 Józefowo – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Hermanowicze.
 Józefowo – dawna osada w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Jody.
 Józefowo – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Powiacie.
 Józefowo – dawny majątek w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Bildziugi.
 Józefowo – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Radziuki.
 Józefowo – dawny majątek w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Jazno.
 Józefowo – dawny zaścianek, tereny, na których był położony, leżą obecnie w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Mieżany

Inne 
 Józefowo – wieś na Litwie, w rejonie wileńskim, w gminie Ławaryszki
 Józefowo – wieś w gminie Dyneburg
 Józefowo – nieofic. część wsi Janowow pow. elbląskim, w gminie Elbląg
 Józefowo – gromada